Weyres ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Weyres (1900–1984), deutscher Motorradrennfahrer
 Willy Weyres (1903–1989), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Weyers